Нонг:

 Нонг Дык Мань (род. 1940) — вьетнамский политический и государственный деятель
 Нонг Тум (род. 1981 году) — известная таиландская транссексуалка (катой), является экс-чемпионом по тайскому боксу